Ljubimow, Ljubimowa (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Borissowitsch Ljubimow (Alexei Lubimow; * 1944), russischer Pianist
 Iwan Ljubimow (* 1932), sowjetischer Skilangläufer
 Jelena Alexandrowna Ljubimowa (1925–1985), sowjetische Geologin und Geophysikerin
 Juri Petrowitsch Ljubimow (1917–2014), russischer Regisseur, Schauspieler und Theaterleiter
 Lew Ljubimow (1902–1976), russischer Aristokrat und Autor von Zwischen Petersburg und Paris (На чужбине) 
 Michail Ljubimow, Schriftsteller und Veteran der sowjetischen Auslandsspionage
 Pawel Grigorjewitsch Ljubimow (1938–2010), russischer Regisseur und Drehbuchautor

 Wiktorin Ljubimow, Erzbischof von Polazk